Villa Madero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Gustavo A. Madero (distrikt), Mexico City, 
 Villa Madero, Campeche, Seybaplaya, 
 Villa Madero, Michoacán de Ocampo,